Villafranca eller Vilafranca kan avse:

Geografi

Italien 

 Villafranca Sicula – en kommun i Sicilien, Agrigento, 
 Villafranca Piemonte, Provincia di Torino, 
 Villafranca in Lunigiana, kommun, Toscana, Provincia di Massa-Carrara, 
 Villafranca d'Asti, kommun, Piemonte, Provincia di Asti, 
 Villafranca di Verona
 Villafranca Padovana
 Villafranca Tirrena

Spanien 

 Vilafranca de Bonany (kommun), Balearerna, Illes Balears, 
 Vilafranca de Bonany (kommunhuvudort), Balearerna, Illes Balears, 
 Villafranca (ort i Spanien, Baskien), Araba / Álava, 
 Villafranca (kommun), Navarra, Provincia de Navarra, 
 Villafranca (kommunhuvudort i Spanien, Navarra, Provincia de Navarra, lat 42,28, long -1,75), 
 Villafranca (kommun) – kommun i Navarra
 Vilafranca del Penedès (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Vilafranca del Penedès (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Villafranca de Córdoba (kommun), Andalusien, Province of Córdoba, 
 Villafranca de Córdoba (kommunhuvudort), Andalusien, Province of Córdoba, 
 Villafranca de Duero (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Villafranca de Duero (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Villafranca de Ebro (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Villafranca de Ebro (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Villafranca de la Sierra (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Villafranca de la Sierra (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Villafranca de los Barros (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Villafranca de los Barros (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Villafranca de los Caballeros (kommun), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Villafranca de los Caballeros (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Villafranca del Bierzo, ort och kommun, Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Villafranca del Campo (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Villafranca del Campo (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Villafranca Montes de Oca